Стэнли Грин:

 Грин, Стэнли Оуэн — британский противник белковой пищи.
  — американский фотограф.